En Uruguay hay dos arroyos con el nombre de Sarandí:
El Arroyo Sarandí Grande, en el departamento de Treinta y Tres que desemboca en la laguna Merín.
El Arroyo Sarandí de Barcelo, en el departamento de Cerro Largo perteneciente a misma la cuenca hidrográfica.